Stockton má více významů:

 Stockton (Kalifornie)
 Stockton (Georgie)
 Stockton (Herefordshire)
 Stockton (Cheshire)
 Stockton (Illinois)
 Stockton (Iowa)
 Stockton (Kansas)
 Stockton (Maryland)
 Stockton (Minnesota)
 Stockton (Missouri)
 Stockton (New Jersey)
 Stockton (New South Wales)
 Stockton (New York)
 Stockton (Norfolk)
 Stockton (Powys)
 Stockton (Shropshire)
 Stockton (Utah)
 Stockton (Warwickshire)
 Stockton (Wiltshire)
 Stockton (Wisconsin)
 Stockton (příjmení)

Externí odkazy